Змагання у  вправах на перекладині у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись 7 серпня 2012 року на Північній арені Грінвіча.

Медалісти

Кваліфікація 
Q — кваліфікувався, R — запасний.

Фінал

Посилання 
 Результати фіналу на sport.references.com